Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1953 года прошёл 31 января — 1 февраля в Хамаре (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях принял участие 21 конькобежец из 7 стран. Чемпионом Европы стал нидерландский скороход Кес Брукман, призёрами — нидерландец Вим ван дер Ворт и норвежец Карл Ивар Мартинсен.

Результаты 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
1953 год в конькобежном спорте
Январь 1953 года
Февраль 1953 года
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Спорт в Норвегии в 1953 году
Чемпионаты Европы в 1953 году